Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2011 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 27–30 stycznia w estońskim Otepää, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2011. Areną zmagań skoczków była skocznia Tehvandi.

Podczas mistrzostw odbyły się zawody indywidualne mężczyzn i kobiet, a także konkurs drużynowy mężczyzn. Planowano również zorganizowanie konkursu drużynowego kobiet, lecz został on odwołany z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Konkurs indywidualny mężczyzn wygrał Bułgar Władimir Zografski, wyprzedzając Stefana Krafta i Kaarela Nurmsalu. W zawodach drużynowych na podium znalazły się reprezentacje Austrii, Niemiec i Norwegii. W zawodach kobiet zwyciężyła Coline Mattel przed Špelą Rogelj i Yūki Itō.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (28.01.2011)

Drużynowo 
30 stycznia 2011

Kobiety

Indywidualne 
27 stycznia 2011

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2011
2011 w sportach zimowych
2011 w Estonii